|-
|1001 Gaussia||1923 OA|| align=right|9,77|| align=right|3,203|| align=right|0,135|| align=right|9,32|| align=right|5,732||MBA||8. avgust 1923||Simeiz||S. I. Beljavski
|-
|1002 Olbersija||1923 OB|| align=right|11,1|| align=right|2,790|| align=right|0,152|| align=right|10,77|| align=right|4,660||MBA||15. avgust 1923||Simeiz||V. A. Albicki
|-
|1003 Lilofee||1923 OK|| align=right|10,2|| align=right|3,143|| align=right|0,158|| align=right|1,84|| align=right|5,570||MBA||13. september 1923||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1004 Belopolskya||1923 OS|| align=right|9,99|| align=right|3,406|| align=right|0,083|| align=right|2,98|| align=right|6,286||MBA||5. september 1923||Simeiz||S. I. Beljavski
|-
|1005 Arago||1923 OT|| align=right|9,7|| align=right|3,175|| align=right|0,110|| align=right|19,09|| align=right|5,656||MBA||5. september 1923||Simeiz||S. I. Beljavski
|-
|1006 Lagrangea||1923 OU|| align=right|11,2|| align=right|3,160|| align=right|0,350|| align=right|10,90|| align=right|5,616||MBA||12. september 1923||Simeiz||S. I. Beljavski
|-
|1007 Pawlowia||1923 OX|| align=right|11,5|| align=right|2,708|| align=right|0,111|| align=right|2,54|| align=right|4,456||MBA||5. oktober 1923||Simeiz||V. A. Albicki
|-
|1008 La Paz||1923 PD|| align=right|10,4|| align=right|3,092|| align=right|0,083|| align=right|8,94|| align=right|5,435||MBA||31. oktober 1923||Heidelberg||Max Wolf
|-
|1009 Sirene||1923 PE|| align=right|14,7|| align=right|2,623|| align=right|0,459|| align=right|15,84|| align=right|4,247||MBA||31. oktober 1923||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1010 Marlene||1923 PF|| align=right|10,4|| align=right|2,931|| align=right|0,105|| align=right|3,91|| align=right|5,016||MBA||12. november 1923||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1011 Laodamia||1924 PK|| align=right|12,74|| align=right|2,393|| align=right|0,350|| align=right|5,49|| align=right|3,702||MBA||5. januar 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1012 Sarema||1924 PM|| align=right|12,41|| align=right|2,481|| align=right|0,134|| align=right|4,04|| align=right|3,907||MBA||12. januar 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1013 Tombecka||1924 PQ|| align=right|10,12|| align=right|2,681|| align=right|0,213|| align=right|11,89|| align=right|4,389||MBA||17. januar 1924||Alžir||B. Jekhovsky
|-
|1014 Semphyra||1924 PW|| align=right|12,1|| align=right|2,801|| align=right|0,203|| align=right|2,27|| align=right|4,686||MBA||29. januar 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1015 Christa||1924 QF|| align=right|9,03|| align=right|3,215|| align=right|0,080|| align=right|9,45|| align=right|5,764||MBA||31. januar 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1016 Anitra||1924 QG|| align=right|12,0|| align=right|2,220|| align=right|0,129|| align=right|6,05|| align=right|3,307||MBA||31. januar 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1017 Jacqueline||1924 QL|| align=right|10,9|| align=right|2,606|| align=right|0,078|| align=right|7,94|| align=right|4,206||MBA||4. februar 1924||Alžir||B. Jekhovsky
|-
|1018 Arnolda||1924 QM|| align=right|10,62|| align=right|2,542|| align=right|0,247|| align=right|7,66|| align=right|4,053||MBA||3. marec 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1019 Strackea||1924 QN|| align=right|12,63|| align=right|1,912|| align=right|0,072|| align=right|26,98|| align=right|2,643||MBA||3. marec 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1020 Arcadia||1924 QV|| align=right|11,9|| align=right|2,791|| align=right|0,040|| align=right|4,06|| align=right|4,663||MBA||7. marec 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1021 Flammario||1924 RG|| align=right|8,98|| align=right|2,738|| align=right|0,287|| align=right|15,83|| align=right|4,530||MBA||11. marec 1924||Heidelberg||Max Wolf
|-
|1022 Olympiada||1924 RT|| align=right|10,5|| align=right|2,808|| align=right|0,172|| align=right|21,07|| align=right|4,705||MBA||23. junij 1924||Simeiz||V. A. Albicki
|-
|1023 Thomana||1924 RU|| align=right|9,76|| align=right|3,164|| align=right|0,109|| align=right|10,07|| align=right|5,628||MBA||25. junij 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1024 Hale||1923 YO13|| align=right|10,6|| align=right|2,866|| align=right|0,226|| align=right|16,09|| align=right|4,852||MBA||2. december 1923||Williams Bay, Wisconsin||G. Van Biesbroeck
|-
|1025 Riema||1923 NX|| align=right|12,55|| align=right|1,979|| align=right|0,040|| align=right|26,87|| align=right|2,784||MBA||12. avgust 1923||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1026 Ingrid||1923 NY|| align=right|13,3|| align=right|2,255|| align=right|0,182|| align=right|5,40|| align=right|3,385||MBA||13. avgust 1923||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1027 Aesculapia||1923 YO11|| align=right|10,6|| align=right|3,150|| align=right|0,133|| align=right|1,26|| align=right|5,591||MBA||11. november 1923||Williams Bay, Wisconsin||G. Van Biesbroeck
|-
|1028 Lydina||1923 PG|| align=right|9,43|| align=right|3,397|| align=right|0,119|| align=right|9,40|| align=right|6,259||MBA||6. november 1923||Simeiz||V. A. Albicki
|-
|1029 La Plata||1924 RK|| align=right|10,88|| align=right|2,892|| align=right|0,023|| align=right|2,43|| align=right|4,916||MBA||28. april 1924||La Plata||J. Hartmann
|-
|1030 Vitja||1924 RQ|| align=right|10,3|| align=right|3,121|| align=right|0,119|| align=right|14,79|| align=right|5,514||MBA||25. maj 1924||Simeiz||V. A. Albicki
|-
|1031 Arctica||1924 RR|| align=right|9,56|| align=right|3,048|| align=right|0,062|| align=right|17,60|| align=right|5,321||MBA||6. junij 1924||Simeiz||S. I. Beljavski
|-
|1032 Pafuri||1924 SA|| align=right|10,0|| align=right|3,127|| align=right|0,145|| align=right|9,49|| align=right|5,528||MBA||30. maj 1924||Johannesburg||H. E. Wood
|-
|1033 Simona||1924 SM|| align=right|11,0|| align=right|3,010|| align=right|0,112|| align=right|10,66|| align=right|5,221||MBA||4. september 1924||Williams Bay, Wisconsin||G. Van Biesbroeck
|-
|1034 Mozartia||1924 SS|| align=right|12,2|| align=right|2,292|| align=right|0,265|| align=right|3,98|| align=right|3,470||MBA||7. september 1924||Simeiz||V. A. Albicki
|-
|1035 Amata||1924 SW|| align=right|10,3|| align=right|3,144|| align=right|0,200|| align=right|18,08|| align=right|5,573||MBA||29. september 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1036 Ganymed||1924 TD|| align=right|9,45|| align=right|2,665|| align=right|0,536|| align=right|26,68|| align=right|4,349||AMR||23. oktober 1924||Bergedorf||W. Baade
|-
|1037 Davidweilla||1924 TF|| align=right|13,6|| align=right|2,255|| align=right|0,192|| align=right|5,91|| align=right|3,386||MBA||29. oktober 1924||Alžir||B. Jekhovsky
|-
|1038 Tuckia||1924 TK|| align=right|10,82|| align=right|3,957|| align=right|0,230|| align=right|9,23|| align=right|7,869||HLD||24. november 1924||Heidelberg||Max Wolf
|-
|1039 Sonneberga||1924 TL|| align=right|11,1|| align=right|2,681|| align=right|0,064|| align=right|4,56|| align=right|4,389||MBA||24. november 1924||Heidelberg||Max Wolf
|-
|1040 Klumpkea||1925 BD|| align=right|10,4|| align=right|3,111|| align=right|0,194|| align=right|16,69|| align=right|5,487||MBA||20. januar 1925||Alžir||B. Jekhovsky
|-
|1041 Asta||1925 FA|| align=right|9,9|| align=right|3,077|| align=right|0,142|| align=right|13,90|| align=right|5,397||MBA||22. marec 1925||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1042 Amazone||1925 HA|| align=right|9,8|| align=right|3,235|| align=right|0,097|| align=right|20,69|| align=right|5,818||MBA||22. april 1925||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1043 Beate||1925 HB|| align=right|9,79|| align=right|3,091|| align=right|0,048|| align=right|8,94|| align=right|5,433||MBA||22. april 1925||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1044 Teutonia||1924 RO|| align=right|10,9|| align=right|2,575|| align=right|0,145|| align=right|4,27|| align=right|4,132||MBA||10. maj 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1045 Michela||1924 TR|| align=right|12,9|| align=right|2,360|| align=right|0,159|| align=right|00,27|| align=right|3,624||MBA||19. november 1924||Williams Bay, Wisconsin||G. Van Biesbroeck
|-
|1046 Edwin||1924 UA|| align=right|10,2|| align=right|2,983|| align=right|0,067|| align=right|7,92|| align=right|5,151||MBA||1. december 1924||Williams Bay, Wisconsin||G. Van Biesbroeck
|-
|1047 Geisha||1924 TE|| align=right|11,86|| align=right|2,241|| align=right|0,194|| align=right|5,67|| align=right|3,355||MBA||17. november 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1048 Feodosia||1924 TP|| align=right|9,75|| align=right|2,734|| align=right|0,180|| align=right|15,81|| align=right|4,520||MBA||29. november 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1049 Gotho||1925 RB|| align=right|12,0|| align=right|3,100|| align=right|0,130|| align=right|15,08|| align=right|5,456||MBA||14. september 1925||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1050 Meta||1925 RC|| align=right|12,0|| align=right|2,625|| align=right|0,177|| align=right|12,53|| align=right|4,252||MBA||14. september 1925||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1051 Merope||1925 SA|| align=right|9,9|| align=right|3,217|| align=right|0,095|| align=right|23,46|| align=right|5,770||MBA||16. september 1925||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1052 Belgica||1925 VD|| align=right|11,97|| align=right|2,237|| align=right|0,145|| align=right|4,70|| align=right|3,344||MBA||15. november 1925||Uccle||E. Delporte
|-
|1053 Vigdis||1925 WA|| align=right|12,4|| align=right|2,615|| align=right|0,098|| align=right|8,34|| align=right|4,228||MBA||16. november 1925||Heidelberg||Max Wolf
|-
|1054 Forsytia||1925 WD|| align=right|10,3|| align=right|2,920|| align=right|0,140|| align=right|10,87|| align=right|4,990||MBA||20. november 1925||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1055 Tynka||1925 WG|| align=right|12,0|| align=right|2,199|| align=right|0,209|| align=right|5,28|| align=right|3,261||MBA||17. november 1925||Alžir||E. Buchar
|-
|1056 Azalea||1924 QD|| align=right|11,7|| align=right|2,231|| align=right|0,178|| align=right|5,43|| align=right|3,331||MBA||31. januar 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1057 Wanda||1925 QB|| align=right|10,96|| align=right|2,890|| align=right|0,250|| align=right|3,53|| align=right|4,913||MBA||16. avgust 1925||Simeiz||G. A. Šajn
|-
|1058 Grubba||1925 MA|| align=right|11,98|| align=right|2,196|| align=right|0,189|| align=right|3,69|| align=right|3,255||MBA||22. junij 1925||Simeiz||G. A. Šajn
|-
|1059 Mussorgskia||1925 OA|| align=right|10,7|| align=right|2,642|| align=right|0,187|| align=right|10,12|| align=right|4,294||MBA||19. julij 1925||Simeiz||V. A. Albicki
|-
|1060 Magnolia||1925 PA|| align=right|12,7|| align=right|2,238|| align=right|0,202|| align=right|5,93|| align=right|3,348||MBA||13. avgust 1925||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1061 Paeonia||1925 TB|| align=right|12,09|| align=right|3,141|| align=right|0,208|| align=right|2,50|| align=right|5,567||MBA||10. oktober 1925||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1062 Ljuba||1925 TD|| align=right|9,85|| align=right|3,008|| align=right|0,064|| align=right|5,61|| align=right|5,216||MBA||11. oktober 1925||Simeiz||S. I. Beljavski
|-
|1063 Aquilegia||1925 XA|| align=right|11,38|| align=right|2,314|| align=right|0,040|| align=right|5,98|| align=right|3,520||MBA||6. december 1925||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1064 Aethusa||1926 PA|| align=right|10,5|| align=right|2,543|| align=right|0,176|| align=right|9,49|| align=right|4,056||MBA||2. avgust 1926||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1065 Amundsenia||1926 PD|| align=right|13,2|| align=right|2,361|| align=right|0,298|| align=right|8,37|| align=right|3,628||MBA||4. avgust 1926||Simeiz||S. I. Beljavski
|-
|1066 Lobelia||1926 RA|| align=right|12,5|| align=right|2,403|| align=right|0,210|| align=right|4,83|| align=right|3,723||MBA||1. september 1926||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1067 Lunaria||1926 RG|| align=right|10,99|| align=right|2,870|| align=right|0,194|| align=right|10,55|| align=right|4,861||MBA||9. september 1926||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1068 Nofretete||1926 RK|| align=right|11,2|| align=right|2,910|| align=right|0,093|| align=right|5,51|| align=right|4,963||MBA||13. september 1926||Uccle||E. Delporte
|-
|1069 Planckia||1927 BC|| align=right|9,3|| align=right|3,130|| align=right|0,110|| align=right|13,57|| align=right|5,538||MBA||28. januar 1927||Heidelberg||Max Wolf
|-
|1070 Tunica||1926 RB|| align=right|10,6|| align=right|3,235|| align=right|0,080|| align=right|16,97|| align=right|5,818||MBA||1. september 1926||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1071 Brita||1924 RE|| align=right|10,1|| align=right|2,800|| align=right|0,113|| align=right|5,38|| align=right|4,684||MBA||3. marec 1924||Simeiz||V. A. Albicki
|-
|1072 Malva||1926 TA|| align=right|10,5|| align=right|3,162|| align=right|0,244|| align=right|8,03|| align=right|5,622||MBA||4. oktober 1926||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1073 Gellivara||1923 OW|| align=right|11,9|| align=right|3,173|| align=right|0,200|| align=right|1,62|| align=right|5,652||MBA||14. september 1923||Dunaj||Johann Palisa
|-
|1074 Beljawskya||1925 BE|| align=right|10,0|| align=right|3,158|| align=right|0,173|| align=right|00,81|| align=right|5,611||MBA||26. januar 1925||Simeiz||S. I. Beljavski
|-
|1075 Helina||1926 SC|| align=right|10,15|| align=right|3,012|| align=right|0,116|| align=right|11,54|| align=right|5,227||MBA||29. september 1926||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|1076 Viola||1926 TE|| align=right|12,30|| align=right|2,475|| align=right|0,144|| align=right|3,32|| align=right|3,893||MBA||5. oktober 1926||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1077 Campanula||1926 TK|| align=right|12,2|| align=right|2,392|| align=right|0,200|| align=right|5,41|| align=right|3,699||MBA||6. oktober 1926||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1078 Mentha||1926 XB|| align=right|11,80|| align=right|2,270|| align=right|0,139|| align=right|7,37|| align=right|3,420||MBA||7. december 1926||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1079 Mimosa||1927 AD|| align=right|11,20|| align=right|2,875|| align=right|0,044|| align=right|1,18|| align=right|4,873||MBA||14. januar 1927||Williams Bay, Wisconsin||G. Van Biesbroeck
|-
|1080 Orchis||1927 QB|| align=right|12,20|| align=right|2,419|| align=right|0,259|| align=right|4,59|| align=right|3,762||MBA||30. avgust 1927||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1081 Reseda||1927 QF|| align=right|11,3|| align=right|3,092|| align=right|0,154|| align=right|4,24|| align=right|5,436||MBA||31. avgust 1927||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1082 Pirola||1927 UC|| align=right|10,41|| align=right|3,123|| align=right|0,181|| align=right|1,85|| align=right|5,518||MBA||28. oktober 1927||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1083 Salvia||1928 BC|| align=right|12,6|| align=right|2,330|| align=right|0,182|| align=right|5,14|| align=right|3,556||MBA||26. januar 1928||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1084 Tamariwa||1926 CC|| align=right|10,78|| align=right|2,688|| align=right|0,133|| align=right|3,90|| align=right|4,406||MBA||12. februar 1926||Simeiz||S. I. Beljavski
|-
|1085 Amaryllis||1927 QH|| align=right|9,4|| align=right|3,183|| align=right|0,049|| align=right|6,63|| align=right|5,677||MBA||31. avgust 1927||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1086 Nata||1927 QL|| align=right|9,3|| align=right|3,161|| align=right|0,057|| align=right|8,35|| align=right|5,620||MBA||25. avgust 1927||Simeiz||S. I. Beljavski; N. Ivanov
|-
|1087 Arabis||1927 RD|| align=right|9,73|| align=right|3,013|| align=right|0,096|| align=right|10,08|| align=right|5,230||MBA||2. september 1927||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1088 Mitaka||1927 WA|| align=right|11,39|| align=right|2,202|| align=right|0,197|| align=right|7,66|| align=right|3,267||MBA||17. november 1927||Tokyo||O. Oikawa
|-
|1089 Tama||1927 WB|| align=right|11,6|| align=right|2,214|| align=right|0,128|| align=right|3,73|| align=right|3,294||MBA BIN||17. november 1927||Tokyo||O. Oikawa
|-
|1090 Sumida||1928 DG|| align=right|12,49|| align=right|2,360|| align=right|0,221|| align=right|21,50|| align=right|3,624||MBA||20. februar 1928||Tokyo||O. Oikawa
|-
|1091 Spiraea||1928 DT|| align=right|10,6|| align=right|3,422|| align=right|0,060|| align=right|1,16|| align=right|6,330||MBA||26. februar 1928||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1092 Lilium||1924 PN|| align=right|10,82|| align=right|2,903|| align=right|0,079|| align=right|5,40|| align=right|4,944||MBA||12. januar 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1093 Freda||1925 LA|| align=right|8,83|| align=right|3,132|| align=right|0,271|| align=right|25,22|| align=right|5,542||MBA||15. junij 1925||Alžir||B. Jekhovsky
|-
|1094 Siberia||1926 CB|| align=right|11,9|| align=right|2,545|| align=right|0,135|| align=right|14,02|| align=right|4,059||MBA||12. februar 1926||Simeiz||S. I. Beljavski
|-
|1095 Tulipa||1926 GS|| align=right|10,42|| align=right|3,025|| align=right|0,026|| align=right|10,02|| align=right|5,260||MBA||14. april 1926||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1096 Reunerta||1928 OB|| align=right|10,3|| align=right|2,601|| align=right|0,193|| align=right|9,49|| align=right|4,194||MBA||21. julij 1928||Johannesburg||H. E. Wood
|-
|1097 Vicia||1928 PC|| align=right|11,7|| align=right|2,643|| align=right|0,294|| align=right|1,54|| align=right|4,296||MBA||11. avgust 1928||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1098 Hakone||1928 RJ|| align=right|10,2|| align=right|2,690|| align=right|0,117|| align=right|13,38|| align=right|4,412||MBA||5. september 1928||Tokyo||O. Oikawa
|-
|1099 Figneria||1928 RQ|| align=right|10,4|| align=right|3,202|| align=right|0,268|| align=right|11,76|| align=right|5,728||MBA||13. september 1928||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|1100 Arnica||1928 SD|| align=right|11,0|| align=right|2,902|| align=right|0,066|| align=right|1,04|| align=right|4,943||MBA||22. september 1928||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1101 Clematis||1928 SJ|| align=right|10,1|| align=right|3,233|| align=right|0,078|| align=right|21,40|| align=right|5,813||MBA||22. september 1928||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1102 Pepita||1928 VA|| align=right|9,40|| align=right|3,065|| align=right|0,119|| align=right|15,82|| align=right|5,366||MBA||5. november 1928||Barcelona||J. Comas i Solà
|-
|1103 Sequoia||1928 VB|| align=right|12,25|| align=right|1,934|| align=right|0,095|| align=right|17,90|| align=right|2,690||MBA||9. november 1928||Bergedorf||W. Baade
|-
|1104 Syringa||1928 XA|| align=right|12,5|| align=right|2,628|| align=right|0,346|| align=right|6,44|| align=right|4,260||MBA||9. december 1928||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1105 Fragaria||1929 AB|| align=right|10,09|| align=right|3,013|| align=right|0,101|| align=right|10,95|| align=right|5,229||MBA||1. januar 1929||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1106 Cydonia||1929 CW|| align=right|12,0|| align=right|2,597|| align=right|0,126|| align=right|13,11|| align=right|4,183||MBA||5. februar 1929||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1107 Lictoria||1929 FB|| align=right|9,1|| align=right|3,181|| align=right|0,128|| align=right|7,07|| align=right|5,673||MBA||30. marec 1929||Pino Torinese||L. Volta
|-
|1108 Demeter||1929 KA|| align=right|11,91|| align=right|2,428|| align=right|0,257|| align=right|24,94|| align=right|3,782||MBA||31. maj 1929||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1109 Tata||1929 CU|| align=right|10,06|| align=right|3,220|| align=right|0,104|| align=right|4,14|| align=right|5,777||MBA||5. februar 1929||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1110 Jaroslawa||1928 PD|| align=right|11,8|| align=right|2,219|| align=right|0,242|| align=right|5,86|| align=right|3,304||MBA||10. avgust 1928||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|1111 Reinmuthia||1927 CO|| align=right|10,67|| align=right|2,999|| align=right|0,095|| align=right|3,89|| align=right|5,194||MBA||11. februar 1927||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1112 Polonia||1928 PE|| align=right|10,05|| align=right|3,026|| align=right|0,101|| align=right|8,99|| align=right|5,264||MBA||15. avgust 1928||Simeiz||P. F. Šajn
|-
|1113 Katja||1928 QC|| align=right|9,4|| align=right|3,108|| align=right|0,147|| align=right|13,31|| align=right|5,477||MBA||15. avgust 1928||Simeiz||P. F. Šajn
|-
|1114 Lorraine||1928 WA|| align=right|9,9|| align=right|3,092|| align=right|0,079|| align=right|10,75|| align=right|5,435||MBA||17. november 1928||Nica||A. Schaumasse
|-
|1115 Sabauda||1928 XC|| align=right|9,3|| align=right|3,108|| align=right|0,163|| align=right|15,31|| align=right|5,479||MBA||13. december 1928||Pino Torinese||L. Volta
|-
|1116 Catriona||1929 GD|| align=right|9,7|| align=right|2,922|| align=right|0,230|| align=right|16,54|| align=right|4,994||MBA||5. april 1929||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1117 Reginita||1927 KA|| align=right|11,9|| align=right|2,248|| align=right|0,198|| align=right|4,34|| align=right|3,371||MBA||24. maj 1927||Barcelona||J. Comas i Solà
|-
|1118 Hanskya||1927 QD|| align=right|9,5|| align=right|3,213|| align=right|0,052|| align=right|13,99|| align=right|5,759||MBA||29. avgust 1927||Simeiz||S. I. Beljavski; N. Ivanov
|-
|1119 Euboea||1927 UB|| align=right|11,2|| align=right|2,612|| align=right|0,154|| align=right|7,87|| align=right|4,221||MBA||27. oktober 1927||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1120 Cannonia||1928 RV|| align=right|12,8|| align=right|2,216|| align=right|0,156|| align=right|4,05|| align=right|3,299||MBA||11. september 1928||Simeiz||P. F. Šajn
|-
|1121 Natascha||1928 RZ|| align=right|11,8|| align=right|2,547|| align=right|0,159|| align=right|6,17|| align=right|4,064||MBA||11. september 1928||Simeiz||P. F. Šajn
|-
|1122 Neith||1928 SB|| align=right|11,1|| align=right|2,605|| align=right|0,260|| align=right|4,75|| align=right|4,204||MBA||17. september 1928||Uccle||E. Delporte
|-
|1123 Shapleya||1928 ST|| align=right|11,7|| align=right|2,225|| align=right|0,157|| align=right|6,42|| align=right|3,319||MBA||21. september 1928||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|1124 Stroobantia||1928 TB|| align=right|10,67|| align=right|2,926|| align=right|0,037|| align=right|7,80|| align=right|5,004||MBA||6. oktober 1928||Uccle||E. Delporte
|-
|1125 China||1957 UN1|| align=right|11,2|| align=right|3,128|| align=right|0,217|| align=right|3,05|| align=right|5,532||MBA||30. oktober 1957||Nanking||Purple Mountain
|-
|1126 Otero||1929 AC|| align=right|12,1|| align=right|2,272|| align=right|0,148|| align=right|6,51|| align=right|3,425||MBA||11. januar 1929||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1127 Mimi||1929 AJ|| align=right|10,95|| align=right|2,598|| align=right|0,264|| align=right|14,75|| align=right|4,186||MBA||13. januar 1929||Uccle||S. J. V. Arend
|-
|1128 Astrid||1929 EB|| align=right|10,7|| align=right|2,788|| align=right|0,044|| align=right|1,02|| align=right|4,655||MBA||10. marec 1929||Uccle||E. Delporte
|-
|1129 Neujmina||1929 PH|| align=right|10,20|| align=right|3,024|| align=right|0,081|| align=right|8,60|| align=right|5,257||MBA||8. avgust 1929||Simeiz||P. Parchomenko
|-
|1130 Skuld||1929 RC|| align=right|12,1|| align=right|2,229|| align=right|0,198|| align=right|2,17|| align=right|3,328||MBA||2. september 1929||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1131 Porzia||1929 RO|| align=right|13,0|| align=right|2,229|| align=right|0,286|| align=right|3,23|| align=right|3,327||MBA||10. september 1929||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1132 Hollandia||1929 RB1|| align=right|10,6|| align=right|2,684|| align=right|0,279|| align=right|7,22|| align=right|4,395||MBA||13. september 1929||Johannesburg||H. van Gent
|-
|1133 Lugduna||1929 RC1|| align=right|12,22|| align=right|2,187|| align=right|0,188|| align=right|5,38|| align=right|3,233||MBA||13. september 1929||Johannesburg||H. van Gent
|-
|1134 Kepler||1929 SA|| align=right|14,3|| align=right|2,684|| align=right|0,465|| align=right|15,18|| align=right|4,396||MBA||25. september 1929||Heidelberg||Max Wolf
|-
|1135 Colchis||1929 TA|| align=right|10,2|| align=right|2,667|| align=right|0,115|| align=right|4,55|| align=right|4,354||MBA||3. oktober 1929||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|1136 Mercedes||1929 UA|| align=right|11,0|| align=right|2,568|| align=right|0,257|| align=right|8,98|| align=right|4,114||MBA||30. oktober 1929||Barcelona||J. Comas i Solà
|-
|1137 Raissa||1929 WB|| align=right|10,74|| align=right|2,424|| align=right|0,098|| align=right|4,32|| align=right|3,774||MBA||27. oktober 1929||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|1138 Attica||1929 WF|| align=right|11,3|| align=right|3,148|| align=right|0,069|| align=right|13,99|| align=right|5,585||MBA||22. november 1929||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1139 Atami||1929 XE|| align=right|12,51|| align=right|1,948|| align=right|0,256|| align=right|13,10|| align=right|2,718||MBA||1. december 1929||Tokyo||O. Oikawa; K. Kubokawa
|-
|1140 Crimea||1929 YC|| align=right|10,28|| align=right|2,775|| align=right|0,111|| align=right|14,13|| align=right|4,622||MBA||30. december 1929||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|1141 Bohmia||1930 AA|| align=right|13,9|| align=right|2,271|| align=right|0,166|| align=right|4,28|| align=right|3,421||MBA||4. januar 1930||Heidelberg||Max Wolf
|-
|1142 Aetolia||1930 BC|| align=right|10,3|| align=right|3,179|| align=right|0,090|| align=right|2,11|| align=right|5,667||MBA||24. januar 1930||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1143 Odysseus||1930 BH|| align=right|7,93|| align=right|5,258|| align=right|0,091|| align=right|3,14|| align=right|12,06||JUT||28. januar 1930||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1144 Oda||1930 BJ|| align=right|10,00|| align=right|3,748|| align=right|0,095|| align=right|9,75|| align=right|7,257||HLD||28. januar 1930||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1145 Robelmonte||1929 CC|| align=right|11,1|| align=right|2,425|| align=right|0,119|| align=right|6,22|| align=right|3,775||MBA||3. februar 1929||Uccle||E. Delporte
|-
|1146 Biarmia||1929 JF|| align=right|9,80|| align=right|3,054|| align=right|0,251|| align=right|17,03|| align=right|5,336||MBA||7. maj 1929||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|1147 Stavropolis||1929 LF|| align=right|12,0|| align=right|2,272|| align=right|0,231|| align=right|3,88|| align=right|3,424||MBA||11. junij 1929||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|1148 Rarahu||1929 NA|| align=right|10,15|| align=right|3,013|| align=right|0,116|| align=right|10,85|| align=right|5,229||MBA||5. julij 1929||Simeiz||A. Deutsch
|-
|1149 Volga||1929 PF|| align=right|10,57|| align=right|2,898|| align=right|0,098|| align=right|11,75|| align=right|4,932||MBA||1. avgust 1929||Simeiz||E. Skvortsov
|-
|1150 Achaia||1929 RB|| align=right|12,7|| align=right|2,191|| align=right|0,205|| align=right|2,39|| align=right|3,243||MBA||2. september 1929||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1151 Ithaka||1929 RK|| align=right|12,7|| align=right|2,405|| align=right|0,279|| align=right|6,56|| align=right|3,730||MBA||8. september 1929||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1152 Pawona||1930 AD|| align=right|11,3|| align=right|2,427|| align=right|0,043|| align=right|5,09|| align=right|3,780||MBA||8. januar 1930||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1153 Wallenbergia||1924 SL|| align=right|12,1|| align=right|2,196|| align=right|0,160|| align=right|3,34|| align=right|3,254||MBA||5. september 1924||Simeiz||S. I. Beljavski
|-
|1154 Astronomia||1927 CB|| align=right|10,51|| align=right|3,388|| align=right|0,074|| align=right|4,56|| align=right|6,235||MBA||8. februar 1927||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1155 Aenna||1928 BD|| align=right|11,5|| align=right|2,465|| align=right|0,164|| align=right|6,60|| align=right|3,869||MBA||26. januar 1928||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1156 Kira||1928 DA|| align=right|12,4|| align=right|2,238|| align=right|0,047|| align=right|1,40|| align=right|3,348||MBA||22. februar 1928||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1157 Arabia||1929 QC|| align=right|10,0|| align=right|3,185|| align=right|0,144|| align=right|9,54|| align=right|5,682||MBA||31. avgust 1929||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1158 Luda||1929 QF|| align=right|10,8|| align=right|2,565|| align=right|0,113|| align=right|14,86|| align=right|4,108||MBA||31. avgust 1929||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|1159 Granada||1929 RD|| align=right|11,55|| align=right|2,380|| align=right|0,059|| align=right|13,04|| align=right|3,672||MBA||2. september 1929||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1160 Illyria||1929 RL|| align=right|11,1|| align=right|2,563|| align=right|0,118|| align=right|14,99|| align=right|4,102||MBA||9. september 1929||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1161 Thessalia||1929 SF|| align=right|11,6|| align=right|3,175|| align=right|0,088|| align=right|9,36|| align=right|5,657||MBA||29. september 1929||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1162 Larissa||1930 AC|| align=right|9,44|| align=right|3,933|| align=right|0,113|| align=right|1,89|| align=right|7,798||HLD||5. januar 1930||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1163 Saga||1930 BA|| align=right|10,6|| align=right|3,217|| align=right|0,054|| align=right|9,02|| align=right|5,768||MBA||20. januar 1930||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1164 Kobolda||1930 FB|| align=right|12,8|| align=right|2,307|| align=right|0,195|| align=right|25,17|| align=right|3,504||MBA||19. marec 1930||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1165 Imprinetta||1930 HM|| align=right|10,3|| align=right|3,124|| align=right|0,214|| align=right|12,82|| align=right|5,520||MBA||24. april 1930||Johannesburg||H. van Gent
|-
|1166 Sakuntala||1930 MA|| align=right|8,8|| align=right|2,536|| align=right|0,208|| align=right|18,90|| align=right|4,039||MBA||27. junij 1930||Simeiz||P. Parchomenko
|-
|1167 Dubiago||1930 PB|| align=right|9,85|| align=right|3,409|| align=right|0,078|| align=right|5,73|| align=right|6,294||MBA||3. avgust 1930||Simeiz||E. Skvortsov
|-
|1168 Brandia||1930 QA|| align=right|12,53|| align=right|2,552|| align=right|0,219|| align=right|12,75|| align=right|4,076||MBA||25. avgust 1930||Uccle||E. Delporte
|-
|1169 Alwine||1930 QH|| align=right|13,0|| align=right|2,319|| align=right|0,155|| align=right|4,05|| align=right|3,531||MBA||30. avgust 1930||Heidelberg||Max Wolf; M. Ferrero
|-
|1170 Siva||1930 SQ|| align=right|12,43|| align=right|2,326|| align=right|0,301|| align=right|22,22|| align=right|3,547||MBA||29. september 1930||Uccle||E. Delporte
|-
|1171 Rusthawelia||1930 TA|| align=right|9,90|| align=right|3,176|| align=right|0,197|| align=right|3,06|| align=right|5,660||MBA||3. oktober 1930||Uccle||S. J. V. Arend
|-
|1172 Aneas||1930 UA|| align=right|8,33|| align=right|5,192|| align=right|0,103|| align=right|16,69|| align=right|11,83||JUT||17. oktober 1930||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1173 Anchises||1930 UB|| align=right|8,89|| align=right|5,327|| align=right|0,137|| align=right|6,92|| align=right|12,30||JUT||17. oktober 1930||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1174 Marmara||1930 UC|| align=right|12,0|| align=right|3,020|| align=right|0,118|| align=right|10,11|| align=right|5,246||MBA||17. oktober 1930||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1175 Margo||1930 UD|| align=right|10,2|| align=right|3,220|| align=right|0,063|| align=right|16,27|| align=right|5,777||MBA||17. oktober 1930||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1176 Lucidor||1930 VE|| align=right|10,9|| align=right|2,692|| align=right|0,145|| align=right|6,66|| align=right|4,416||MBA||15. november 1930||Uccle||E. Delporte
|-
|1177 Gonnessia||1930 WA|| align=right|9,30|| align=right|3,349|| align=right|0,026|| align=right|15,11|| align=right|6,128||MBA||24. november 1930||Alžir||L. Boyer
|-
|1178 Irmela||1931 EC|| align=right|11,81|| align=right|2,680|| align=right|0,184|| align=right|6,96|| align=right|4,386||MBA||13. marec 1931||Heidelberg||Max Wolf
|-
|1179 Mally||1931 FD|| align=right|12,9|| align=right|2,619|| align=right|0,173|| align=right|8,71|| align=right|4,237||MBA||19. marec 1931||Heidelberg||Max Wolf
|-
|1180 Rita||1931 GE|| align=right|9,14|| align=right|3,994|| align=right|0,160|| align=right|7,20|| align=right|7,982||HLD||9. april 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1181 Lilith||1927 CQ|| align=right|11,5|| align=right|2,664|| align=right|0,196|| align=right|5,59|| align=right|4,348||MBA||11. februar 1927||Alžir||B. Jekhovsky
|-
|1182 Ilona||1927 EA|| align=right|11,3|| align=right|2,260|| align=right|0,118|| align=right|9,40|| align=right|3,398||MBA||3. marec 1927||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1183 Jutta||1930 DC|| align=right|12,1|| align=right|2,384|| align=right|0,131|| align=right|2,81|| align=right|3,680||MBA||22. februar 1930||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1184 Gaea||1926 RE|| align=right|11,1|| align=right|2,669|| align=right|0,073|| align=right|11,31|| align=right|4,359||MBA||5. september 1926||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1185 Nikko||1927 WC|| align=right|12,09|| align=right|2,238|| align=right|0,106|| align=right|5,70|| align=right|3,347||MBA||17. november 1927||Tokyo||O. Oikawa
|-
|1186 Turnera||1929 PL|| align=right|9,20|| align=right|3,018|| align=right|0,109|| align=right|10,76|| align=right|5,242||MBA||1. avgust 1929||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1187 Afra||1929 XC|| align=right|11,3|| align=right|2,640|| align=right|0,222|| align=right|10,73|| align=right|4,289||MBA||6. december 1929||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1188 Gothlandia||1930 SB|| align=right|11,7|| align=right|2,191|| align=right|0,181|| align=right|4,83|| align=right|3,242||MBA||30. september 1930||Barcelona||J. Comas i Solà
|-
|1189 Terentia||1930 SG|| align=right|10,0|| align=right|2,931|| align=right|0,116|| align=right|9,87|| align=right|5,018||MBA||17. september 1930||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|1190 Pelagia||1930 SL|| align=right|12,4|| align=right|2,431|| align=right|0,134|| align=right|3,17|| align=right|3,790||MBA||20. september 1930||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|1191 Alfaterna||1931 CA|| align=right|10,6|| align=right|2,894|| align=right|0,052|| align=right|18,48|| align=right|4,921||MBA||11. februar 1931||Pino Torinese||L. Volta
|-
|1192 Prisma||1931 FE|| align=right|12,92|| align=right|2,367|| align=right|0,258|| align=right|23,86|| align=right|3,642||MBA||17. marec 1931||Bergedorf||A. Schwassmann
|-
|1193 Africa||1931 HB|| align=right|12,2|| align=right|2,648|| align=right|0,121|| align=right|14,12|| align=right|4,309||MBA||24. april 1931||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1194 Aletta||1931 JG|| align=right|10,2|| align=right|2,914|| align=right|0,095|| align=right|10,87|| align=right|4,975||MBA||13. maj 1931||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1195 Orangia||1931 KD|| align=right|13,7|| align=right|2,258|| align=right|0,201|| align=right|7,20|| align=right|3,393||MBA||24. maj 1931||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1196 Sheba||1931 KE|| align=right|10,26|| align=right|2,653|| align=right|0,181|| align=right|17,68|| align=right|4,320||MBA||21. maj 1931||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1197 Rhodesia||1931 LD|| align=right|10,0|| align=right|2,879|| align=right|0,238|| align=right|12,96|| align=right|4,885||MBA||9. junij 1931||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1198 Atlantis||1931 RA|| align=right|14,6|| align=right|2,252|| align=right|0,335|| align=right|2,73|| align=right|3,378||MBA||7. september 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1199 Geldonia||1931 RF|| align=right|10,36|| align=right|3,021|| align=right|0,029|| align=right|8,78|| align=right|5,249||MBA||14. september 1931||Uccle||E. Delporte
|-
|1200 Imperatrix||1931 RH|| align=right|10,5|| align=right|3,061|| align=right|0,109|| align=right|4,61|| align=right|5,354||MBA||14. september 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1201 Strenua||1931 RK|| align=right|11,4|| align=right|2,699|| align=right|0,039|| align=right|7,01|| align=right|4,434||MBA||14. september 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1202 Marina||1931 RL|| align=right|10,6|| align=right|3,974|| align=right|0,179|| align=right|3,37|| align=right|7,922||HLD||13. september 1931||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|1203 Nanna||1931 TA|| align=right|11,2|| align=right|2,884|| align=right|0,251|| align=right|5,97|| align=right|4,897||MBA||5. oktober 1931||Heidelberg||Max Wolf
|-
|1204 Renzia||1931 TE|| align=right|12,2|| align=right|2,265|| align=right|0,294|| align=right|1,88|| align=right|3,407||MBA||6. oktober 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1205 Ebella||1931 TB1|| align=right|13,6|| align=right|2,535|| align=right|0,276|| align=right|8,89|| align=right|4,035||MBA||6. oktober 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1206 Numerowia||1931 UH|| align=right|11,8|| align=right|2,865|| align=right|0,056|| align=right|13,01|| align=right|4,850||MBA||18. oktober 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1207 Ostenia||1931 VT|| align=right|11,0|| align=right|3,021|| align=right|0,091|| align=right|10,37|| align=right|5,250||MBA||15. november 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1208 Troilus||1931 YA|| align=right|8,99|| align=right|5,236|| align=right|0,092|| align=right|33,57|| align=right|11,98||JUT||31. december 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1209 Pumma||1927 HA|| align=right|10,6|| align=right|3,166|| align=right|0,133|| align=right|6,94|| align=right|5,631||MBA||22. april 1927||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1210 Morosovia||1931 LB|| align=right|9,91|| align=right|3,013|| align=right|0,054|| align=right|11,26|| align=right|5,230||MBA||6. junij 1931||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|1211 Bressole||1931 XA|| align=right|10,6|| align=right|2,930|| align=right|0,158|| align=right|12,76|| align=right|5,016||MBA||2. december 1931||Alžir||L. Boyer
|-
|1212 Francette||1931 XC|| align=right|9,54|| align=right|3,949|| align=right|0,190|| align=right|7,59|| align=right|7,848||HLD||3. december 1931||Alžir||L. Boyer
|-
|1213 Algeria||1931 XD|| align=right|10,8|| align=right|3,137|| align=right|0,133|| align=right|13,04|| align=right|5,554||MBA||5. december 1931||Alžir||G. Reiss
|-
|1214 Richilde||1932 AA|| align=right|10,9|| align=right|2,712|| align=right|0,117|| align=right|9,83|| align=right|4,465||MBA||1. januar 1932||Heidelberg||Max Wolf
|-
|1215 Boyer||1932 BA|| align=right|11,14|| align=right|2,579|| align=right|0,134|| align=right|15,92|| align=right|4,140||MBA||19. januar 1932||Alžir||A. Schmitt
|-
|1216 Askania||1932 BL|| align=right|13,49|| align=right|2,233|| align=right|0,180|| align=right|7,61|| align=right|3,336||MBA||29. januar 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1217 Maximiliana||1932 EC|| align=right|12,5|| align=right|2,353|| align=right|0,155|| align=right|5,15|| align=right|3,609||MBA||13. marec 1932||Uccle||E. Delporte
|-
|1218 Aster||1932 BJ|| align=right|12,9|| align=right|2,264|| align=right|0,109|| align=right|3,17|| align=right|3,405||MBA||29. januar 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1219 Britta||1932 CJ|| align=right|11,94|| align=right|2,213|| align=right|0,125|| align=right|4,42|| align=right|3,292||MBA||6. februar 1932||Heidelberg||Max Wolf
|-
|1220 Crocus||1932 CU|| align=right|11,72|| align=right|3,008|| align=right|0,068|| align=right|11,36|| align=right|5,216||MBA||11. februar 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1221 Amor||1932 EA1|| align=right|17,7|| align=right|1,921|| align=right|0,435|| align=right|11,88|| align=right|2,661||AMR||12. marec 1932||Uccle||E. Delporte
|-
|1222 Tina||1932 LA|| align=right|10,3|| align=right|2,793|| align=right|0,249|| align=right|19,66|| align=right|4,667||MBA||11. junij 1932||Uccle||E. Delporte
|-
|1223 Neckar||1931 TG|| align=right|10,58|| align=right|2,870|| align=right|0,061|| align=right|2,56|| align=right|4,860||MBA||6. oktober 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1224 Fantasia||1927 SD|| align=right|11,36|| align=right|2,304|| align=right|0,200|| align=right|7,88|| align=right|3,497||MBA||29. avgust 1927||Simeiz||S. I. Beljavski; N. Ivanov
|-
|1225 Ariane||1930 HK|| align=right|12,1|| align=right|2,234|| align=right|0,075|| align=right|3,08|| align=right|3,338||MBA||23. april 1930||Johannesburg||H. van Gent
|-
|1226 Golia||1930 HL|| align=right|11,1|| align=right|2,582|| align=right|0,115|| align=right|9,86|| align=right|4,147||MBA||22. april 1930||Johannesburg||H. van Gent
|-
|1227 Geranium||1931 TD|| align=right|10,1|| align=right|3,223|| align=right|0,189|| align=right|16,43|| align=right|5,784||MBA||5. oktober 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1228 Scabiosa||1931 TU|| align=right|11,5|| align=right|2,770|| align=right|0,039|| align=right|3,29|| align=right|4,610||MBA||5. oktober 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1229 Tilia||1931 TP1|| align=right|11,1|| align=right|3,232|| align=right|0,157|| align=right|1,03|| align=right|5,811||MBA||9. oktober 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1230 Riceia||1931 TX1|| align=right|12,8|| align=right|2,573|| align=right|0,179|| align=right|10,50|| align=right|4,126||MBA||9. oktober 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1231 Auricula||1931 TE2|| align=right|11,6|| align=right|2,670|| align=right|0,084|| align=right|11,49|| align=right|4,363||MBA||10. oktober 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1232 Cortusa||1931 TF2|| align=right|10,2|| align=right|3,194|| align=right|0,126|| align=right|10,28|| align=right|5,708||MBA||10. oktober 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1233 Kobresia||1931 TG2|| align=right|11,3|| align=right|2,556|| align=right|0,057|| align=right|5,61|| align=right|4,086||MBA||10. oktober 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1234 Elyna||1931 UF|| align=right|11,5|| align=right|3,012|| align=right|0,094|| align=right|8,53|| align=right|5,226||MBA||18. oktober 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1235 Schorria||1931 UJ|| align=right|12,68|| align=right|1,911|| align=right|0,155|| align=right|25,01|| align=right|2,641||MBA||18. oktober 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1236 Thais||1931 VX|| align=right|11,93|| align=right|2,432|| align=right|0,243|| align=right|13,16|| align=right|3,792||MBA||6. november 1931||Simeiz||G. N. Neujmin
|-
|1237 Genevieve||1931 XB|| align=right|10,7|| align=right|2,614|| align=right|0,077|| align=right|9,73|| align=right|4,226||MBA||2. december 1931||Alžir||G. Reiss
|-
|1238 Predappia||1932 CA|| align=right|11,9|| align=right|2,668|| align=right|0,139|| align=right|12,17|| align=right|4,357||MBA||4. februar 1932||Pino Torinese||L. Volta
|-
|1239 Queteleta||1932 CB|| align=right|12,5|| align=right|2,664|| align=right|0,230|| align=right|1,67|| align=right|4,346||MBA||4. februar 1932||Uccle||E. Delporte
|-
|1240 Centenaria||1932 CD|| align=right|9,7|| align=right|2,870|| align=right|0,173|| align=right|10,17|| align=right|4,861||MBA||5. februar 1932||Bergedorf||R. Schorr
|-
|1241 Dysona||1932 EB1|| align=right|9,45|| align=right|3,185|| align=right|0,107|| align=right|23,56|| align=right|5,683||MBA||4. marec 1932||Johannesburg||H. E. Wood
|-
|1242 Zambesia||1932 HL|| align=right|10,1|| align=right|2,735|| align=right|0,191|| align=right|10,18|| align=right|4,523||MBA||28. april 1932||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1243 Pamela||1932 JE|| align=right|9,68|| align=right|3,100|| align=right|0,043|| align=right|13,27|| align=right|5,456||MBA||7. maj 1932||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1244 Deira||1932 KE|| align=right|11,3|| align=right|2,344|| align=right|0,099|| align=right|8,70|| align=right|3,588||MBA||25. maj 1932||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1245 Calvinia||1932 KF|| align=right|9,89|| align=right|2,897|| align=right|0,078|| align=right|2,89|| align=right|4,931||MBA||26. maj 1932||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1246 Chaka||1932 OA|| align=right|10,9|| align=right|2,620|| align=right|0,309|| align=right|16,06|| align=right|4,241||MBA||23. julij 1932||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1247 Memoria||1932 QA|| align=right|10,52|| align=right|3,140|| align=right|0,169|| align=right|1,78|| align=right|5,563||MBA||30. avgust 1932||Uccle||M. Laugier
|-
|1248 Jugurtha||1932 RO|| align=right|9,7|| align=right|2,722|| align=right|0,016|| align=right|9,15|| align=right|4,490||MBA||1. september 1932||Johannesburg||C. Jackson
|-
|1249 Rutherfordia||1932 VB|| align=right|11,54|| align=right|2,225|| align=right|0,077|| align=right|4,88|| align=right|3,318||MBA||4. november 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|1250 Galanthus||1933 BD|| align=right|12,26|| align=right|2,554|| align=right|0,270|| align=right|15,16|| align=right|4,082||MBA||25. januar 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission 
© IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov